Twin Husbands – cortometraggio del 1921 diretto da William Beaudine
Twin Husbands – cortometraggio del 1922 diretto da Mal St. Clair
Twin Husbands – film del 1933 diretto da Frank R. Strayer
Twin Husbands – film del 1946 diretto da Hal Yates